Ståhlberg ist der Familienname folgender Personen:

 Ester Ståhlberg (1870–1950), finnlandschwedische Schriftstellerin und Hochschullehrerin
 Gideon Ståhlberg (1908–1967), schwedischer Schachspieler
 Kaarlo Juho Ståhlberg (1865–1952), finnischer Präsident
 Reijo Ståhlberg (* 1952), finnischer Kugelstoßer
 Sabira Ståhlberg (* 1969), finnische Wissenschaftlerin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Stahlberg (Begriffsklärung)